Die Liste enthält alle 21 Marktgemeinden im österreichischen Bundesland Tirol mit Jahr der Markterhebung, Einwohnerzahl, Fläche, Postleitzahl und Gemeindekennziffer.

Einzelnachweise 

Tirol
Markt

!